|-
| 154201 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154202 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154203 - || || 18 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154204 - || || 18 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154205 - || || 21 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154206 - || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154207 - || || 5 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154208 - || || 9 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154209 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154210 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154211 - || || 9 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154212 - || || 8 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154213 - || || 10 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154214 - || || 10 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154215 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154216 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154217 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154218 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154219 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154220 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154221 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154222 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154223 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154224 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154225 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154226 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154227 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154228 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154229 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154230 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154231 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154232 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154233 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154234 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154235 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154236 - || || 6 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154237 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154238 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154239 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154240 - || || 10 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154241 - || || 15 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154242 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154243 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154244 - || || 27 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154245 - || || 29 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154246 - || || 29 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154247 - || || 29 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154248 - || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154249 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154250 - || || 21 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154251 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154252 - || || 6 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154253 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154254 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154255 - || || 5 de juny de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154256 - || || 14 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154257 - || || 15 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154258 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154259 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154260 - || 2002 PZ || 1 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154261 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154262 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154263 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154264 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154265 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154266 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154267 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154268 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154269 - || 2002 SM || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154270 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154271 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154272 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154273 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154274 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154275 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154276 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154277 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154278 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154279 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154280 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154281 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154282 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154283 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154284 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154285 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154286 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154287 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154288 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154289 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154290 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154291 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154292 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154293 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154294 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154295 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154296 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154297 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154298 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154299 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154300 - || 2002 UO || 22 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

4